Статья, посвящённую системе управления конфигурацией Debian здесь «debconf» (пакет, входящий во все выпуски).

DebConf — ежегодная конференция, на которой собираются разработчики Debian для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей разработкой и развитием системы.

Помимо обычной конференции c запланированными мастер-классами и обсуждениями, разработчики Debian всегда имеют возможность хакнуть Debian-систему в менее формальной обстановке. Это было введено при представлении DebCamp на DebConf в Осло в 2003 году: комната, расположенная несколько в стороне от конференц-зала и обеспеченная всей необходимой компьютерной инфраструктурой.

Места прохождения прошедших и будущих мероприятий DebConf:

Miniconf (Миниконференции) 

Существуют также и мероприятия, посвящённые Debian, более мелкого масштаба (проходят в течение одного дня), именуемые Miniconf, которые ежегодно проходят в рамках Австралийской Linux-конференции (Australian Linux Conference), linux.conf.au.

Места проведения прошедших и будущих мероприятий Miniconf:

MiniDebConf (Миниконференции Debian) 

MiniDebConf — некрупные мероприятия, посвящённые Debian и проходящие ежегодно в разных местах по всему миру.

Места проведения прошедших и будущих мероприятий Miniconf:

Дополнительные источники 

 Официальный веб-сайт DebConf
 Видеоархив DebConf
 Логотипы DebConf

Конференции, связанные с Линукс
Debian
Конференции и мероприятия движения за свободное программное обеспечение